Espinar (província), província peruana da região de Cusco;
Espinar (distrito), distrito peruano da região de Cusco;
El Espinar, município espanhol da província de Segóvia.

Ver também
 Espina
 Ospina
 Spina

Desambiguações de topônimos